Guhle ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Guhle (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Hans Guhle († 1636), deutscher Feuerwerker und Büchsenmeister
 Kaiden Guhle (* 2002), kanadischer Eishockeyspieler